District de Lalitpur peut désigner :

le district de Lalitpur, un des districts de l'État de l'Uttar Pradesh, situé dans la division de Jhansi, et dont la ville de Lalitpur constitue la capitale ;

le district de Lalitpur, un des 75 districts du pays, ayant pour chef-lieu la ville de Patan, rattaché à la zone de la Bagmati et à la région de développement Centre.

Voir aussi